Siebenschläfer steht für:
 Siebenschläfer, ein Nagetier
 die Kurzbezeichnung für den Siebenschläfertag
 Siebenschläfer (Apfel), eine Apfelsorte
 Bobo Siebenschläfer, eine Bilderbuchreihe

Siehe auch:
 Sieben Schläfer von Ephesus